De 6 kilometer sprint vrouwen tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 vond plaats op zondag 15 januari 2012. De Duitse Franziska Preuss won het goud.

Uitslag 

Olympische Jeugdwinterspelen 2012
Olympische Jeugdwinterspelen
Olympische Jeugdwinterspelen